Otto Stürken ist der Name folgender Personen:

* Otto Stürken (Jurist) (1856–1923), deutscher Jurist, Polizeipräsident der Freien und Hansestadt Hamburg
 Otto Stürken (Bankier) (1898–1979), deutscher Kaufmann und Bankier